Příjmení Heath nosí více osob:

 Albert Heath (* 1935) – americký bubeník
 Edward Heath (1916–2005) – britský politik
 Percy Heath (1923–2005) – americký kontrabasista
 Phil Heath (* 1979) – americký kulturista
 Jimmy Heath (1926–2020) – americký saxofonista